

Тшцяни — село в гміні Семпульно-Краєнське Семполенського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Тшцяни — село в гміні Яблонна Леґьоновського повіту Мазовецького воєводства